Le Borac Čačak (Serbie) peut désigner :
 Le club de basket-ball : KK Borac Čačak
 Le club de football : FK Borac Čačak